Daisy Bates – attivista statunitense
 Daisy Bates – scrittrice australiana